Späti ist 

der Familienname folgender Personen:

 Christina Späti (* 1971), Schweizer Historikerin
 Wilhelm Späti (Turnvater; 1836–1923), Schweizer Lehrer und Turnförderer

eine Abkürzung für:
 Spätkauf

Siehe auch: